Kraftwerk Niederaichbach steht für:

 Kernkraftwerk Niederaichbach
 Wasserkraftwerk Niederaichbach